Maciej Ostrowski – polski duchowny katolicki, profesor teologii
 Maciej Ostrowski (ur. 1972) – polski samorządowiec, burmistrz Myślenic

Przypisy